De 50 meter vrije slag voor mannen op de wereldkampioenschappen zwemmen 2019 in Gwangju vond plaats op 26 en 27 juli 2019. Na afloop van de series kwalificeerden de zestien snelste zwemmers zich voor de halve finales, de snelste acht uit de halve finales gingen door naar de finale. De finale werd gewonnen door de Amerikaan Caeleb Dressel, voor de Braziliaan Bruno Fratus en de Griek Kristian Golomeev.

Records 
Voorafgaand aan het toernooi waren dit het wereldrecord en het kampioenschapsrecord

Uitslagen

Series

Swim-off

Halve finales

Finale

Bronvermelding 
  Uitslag series
  Uitslag swim-off series
  Uitslag halve finales
  Uitslag finale

Mannen vrij 0050